Колонија Кампестре има више значења:

 Колонија Кампестре (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија Кампестре (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику